Актуна () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Актуна, Йылдырым (1930—2007) — турецкий психиатр и государственный деятель
 Актуна, Эрджан (1940—2013) — турецкий футболист, защитник, игрок сборной Турции.